Lucky Man est une chanson de The Verve
 Lucky Man est une chanson d'Emerson, Lake and Palmer
 Lucky Man est une série télévisée britannique